Widawa peut faire référence :

en hydrologie 
 à la , une rivière affluent de la rive droite du fleuve Oder.

en toponymie autre 
 dans la voïvodie de Łódź en Pologne :
 à une gmina rurale Widawa du powiat de Łask ;
 au village de Widawa chef-lieu de ladite gmina.